Gjesing Sogn henviser til flere artikler:
 Gjesing Sogn (Norddjurs Kommune) – et sogn i Norddjurs Kommune og i Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs Provsti
 Gjesing Sogn (Esbjerg Kommune) – et sogn i Esbjerg Kommune og i Skads Provsti